Рожинский — фамилия; имеет женскую форму Рожинская.
 Рожинский, Роман (Ружи́нский; 1575—1610) — военачальник Речи Посполитой, главный полководец («гетман») Тушинского лагеря, сын князя и казацкого атамана Кирилла (Кирика) Ружинского.
 Рожинская, Палина (род. 1985) — немецкая телеведущая, актриса, модель и DJ.